Виньяш () — португальский топоним и фамилия.

Топоним 
 Виньяш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Браганса.
 Виде-Энтре-Виньяш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда.

Фамилия 
 Виньяш, Руй (род. 1986) — португальский профессиональный шоссейный велогонщик.